High Society steht für:

 High Society, eine Gesellschaftsschicht
 Die oberen Zehntausend (OT High Society, 1956), US-amerikanischer Film von Charles Walters
 High Society (Musical), Bühnenadaption des Films von 1956
 High Society (2017), deutscher Film von Anika Decker (2017)
 High Society auf Koreanisch (intl. Titel: High Society) südkoreanischer Film aus dem Jahr 2018
 High Society (Magazin), US-amerikanisches Erotikmagazin